A.J. Langer, Amerikaans actrice
Adolf Langer, Tsjechisch componist
Bernhard Langer, Duits golfspeler
Mads Langer, Deens zanger
Manfred Langer, een Nederlands horeca ondernemer
Susanne Langer, Amerikaans cultuurfilosofe
Thierry Langer, Belgisch langlaufer 

Nederlandse of Vlaamse achternaam